Spiero est un patronyme dérivé de Speyer, nom en allemand de la ville de Spire dans le Land de Rhénanie-Palatinat, où vécut une importante communauté juive.

Patronyme 

 Christiane Spiero, réalisatrice française ;
 Florian Spiero dit Florian Gazan (né en 1968), animateur français de radio et de télévision ;
 Jean-Pierre Spiero (1937–2012), réalisateur français de télévision.

Références

Voir aussi 
 

Patronyme juif